Бамматбекюрт () — посёлок Хасавюрта (в прошлом село в Хасавюртовском районе), республика Дагестан, Россия.

Население 
Мононациональный (99 % из 4-тысячного населения) чеченский посёлок в черте города Хасавюрта, к северо-востоку от центра. В состав посёлка входит 18 улиц.

История 
По утверждению царского офицера Д.-М. Шихалиева, Бамматбекюрт (Баметбек-юрт) изначально был кумыкским селом. 

Населённый пункт пришёл в запустение в начальный период Кавказской войны в 1830-е годы. 

В 1883 году чечено-кумыкское село с кумыкским большинством. В селе располагались мечеть и школа.

По данным на 1914 г. чеченское селение Баммат-Бек-Юрт состояло из 43 дворов, во владении находилось 526 десятин земли, в том числе 230 — удобной и 130 — леса. В административном отношении подчинялось Бата-Юртовскому сельскому правлению Хасав-Юртовского округа Терской области. В 1929 г. в состав Хасав-Юртовского сельского совета Хасав-Юртовского района, состояло из 56 хозяйств.

Ныне населен в основном чеченцами и влился в город Хасавюрт.

Среди местного населения для данного населённого пункта имеется неофициальное название — «Бандит-аул».

Примечания 

Хасавюрт